Mikołaj Stadnicki (?–1450) – rycerz pasowany, najwyższy łożniczy królewski od 1438 roku
 Mikołaj Stadnicki (1446–1490) – kasztelan przemyski, wojewoda bełski
 Mikołaj Stadnicki (?–1629) – stolnik sanocki, poseł na sejmy
 Mikołaj Stadnicki – podstoli bełski
 Mikołaj Maciej Stadnicki (?–1768) –  starosta baliński, chorąży podolski, podczaszy, chorąży, podstarości i kasztelan kamieniecki, poseł na sejmy.